Волода́рка — название населенных пунктов:

Россия 
 Володарка — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Володарка — посёлок в Максатихинском районе Тверской области.

Украина 
 Володарка — посёлок городского типа, административный центр Володарского района Киевской области.
 Володарка — 1924—2016 годы название села Левковичи в Полесском районе Киевской области.

См. также 
 Володары
 «Володарка» — СИЗО-1 города Минска, расположен на ул. Володарского.
Володарский
Володаровка
Володарское
Большая Володарка
Малая Володарка